Чех може бити:
 Чех, припадник народа Чеси
 , брат Леха и Руса (види: Лех, Чех и Рус)